Gökçen est un prénom, un nom de famille et un toponyme turc.

Prénom 
 Gökçen Denkel (1985- ), joueuse de volley-ball turque ;
  (1891-1919), héros de la guerre d'indépendance turque.

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement pour Gökçen

Nom de famille 
  (1884-1934), militaire, homme politique et diplomate turc ;
 Sabiha Gökçen (1913-2001), aviatrice turque.

Toponyme 
 , ville de la province d'Izmir, en Turquie.

Voir aussi 
 Gökçe

Notes et références 

Prénom turc
Prénom épicène
Homonymie de patronyme turc

en:Gökçen